Fiddler bezeichnet:

 das Kampfflugzeug Tupolew Tu-128 (NATO-Codename)
 eine spezielle Proxy-Server basierte HTTP-Prüf-Applikation (Fiddler (Software)), die den HTTP-Datenverkehr erfasst und loggt

Fiddler ist der Familienname folgender Personen:

 John Fiddler (* 1947), britischer Rockmusiker
 Nancy Fiddler (* 1956), US-amerikanische Skilangläuferin
 Vernon Fiddler (* 1980), kanadischer Eishockeyspieler

Siehe auch
 Fidler
 Fiedler